Владимир Николаевич Баранов:
 Баранов, Владимир Николаевич (род. 1956) — советский и российский актёр.
 Баранов, Владимир Николаевич (род. 1959) — советский и российский хоккеист.
 Баранов, Владимир Николаевич (1881—1915) — русский полковник, герой ПМВ.